Меса дел Баро има више значења:

 Меса дел Баро (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Баро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Баро, Барио Вијехо де Абахо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Баро (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Меса дел Баро (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику